Bihar, estat de l'Índia
 Riu Bihar, a l'Índia
 Bihar (ciutat), a l'Índia
 Bihar (Partabgarh), pargana de l'Índia a Uttar Pradesh (abans Oudh)
 Bihar (Unnao), vila de l'Oudh avui Uttar Pradesh
 Comtat de Bihar, comtat històric del regne d'Hongria
 Hajdú-Bihar, comtat d'Hongria
 Bihar, nom honares del comtat romanes de Bihor
 Bihar Sharif capital del districte de Nalanda
 Koch Bihar, principat de l'Índia
 Bihar (khagan), khagan dels khàzars